Sanyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanyang (socken i Kina, Hunan), 
 Sanyang (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar